Чемпионат Европы по водному поло 1991 — 20-й Чемпионат Европы по водному поло проходил с 17 по 24 августа 1991 года в городе Афины (Греция).

Формат турнира

Первый групповой раунд

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Второй групповой раунд

Группа Е

Группа F

Плей-офф

13-16 место

Матч за 11 место

Матч за 9 место

Матч за 7 место

Матч за 5 место

1/2 финала

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

См. также 
 Чемпионат Европы по водному поло среди женщин 1991

Примечания

Ссылки 
 
 

Международные соревнования по водному поло в Греции
1991
1991 год в водном поло
Август 1991 года
Спорт в Греции в 1991 году
Международные спортивные соревнования в Афинах
водное поло
Чемпионаты Европы в Греции